Nicèfor I Àngel, dèspota de l'Epir a la mort del seu pare Miquel II l'any 1266 o 1268, fins a la seva mort vers l'any 1297
 Nicèfor I el Logoteta, ministre de finances i posterior emperador romà d'Orient (801 al 811)  
 Nicèfor I de Constantinoble, eclesiàstic romà d'Orient, patriarca de Constantinoble i historiador, venerat com a sant